Ansgir ist der Name

 eines Stückgutschiffes der Roland-Linie, siehe Ansgir (Schiff, 1918)
 eines Schiffes der Roland-Linie bzw. später des Norddeutschen Lloyds, siehe Ansgir (Schiff, 1922)